Übersyren (luks. Iwwersiren) – wieś w południowym Luksemburgu, w gminie Schuttrange. Wieś zamieszkuje 616 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Luksemburg